Джон Дарси (; 24 июня 1350 — 6 августа 1362) — английский аристократ, крупный землевладелец из северной части королевства, 3-й барон Дарси из Найта с 1356 года. Старший сын Джона Дарси, 2-го барона Дарси из Найта, и его второй жены Элизабет Мейнилл. Унаследовал семейные владения и баронский титул в неполные шесть лет, после смерти отца в 1356 году. Юный барон оказался под опекой короля, доходы от его земель начали получать королева Филиппа Геннегау и её дочь Изабелла Английская. Известно, что королевские чиновники плохо управляли владениями Дарси, так что в 1360 году понадобилась масштабная ревизия. Джон умер в возрасте 12 лет, его наследником стал младший брат Филипп.

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Дарси из Найта
Джон Дарси, 3-й барон Дарси из Найта
Бароны Англии XIV века